(1 de enero de 1951, Tokio, Japón) es un jugador de go profesional.

Biografía 
Takemiya Masaki nació en Japón. Se convirtió en uno de los muchos discípulos de la escuela de Kitani Minoru. Su ascenso a la fama empezó cuando tenía sólo 15 años ya que en ese momento ya era 5 dan. Se ganó el apodo de "el asesino de 9 dan" por haber ganado varias partidas contra los mejores jugadores. Su famoso "estilo cósmico" de go se hizo muy famoso entre sus fanes. Se centra en crear un gran moyo en el centro del tablero. Es conocido por haber ganado muchos títulos. El mayor periodo en el que no tuvo un título fueron 4 años. Últimamente ha estado en muy buena forma. En 2005 consiguió 16 victorias consecutivas hasta que Omori Yasushi le ganó en la clasificación para el tercer World Oza. Fuera del mundo del go, Takemiya también ha ganado los msyores torneos japoneses de backgammon, el 12º Santo del Tablero derrotando a su anterior ganador Abe Akiko.

Tres de los libros de Takemiya han sido publicados en inglés: Enclosure Joseki (Kiseido Press), The Imagination of a Go Master (NEMESIS Enterprises) y This Is Go the Natural Way! (Hinoki Press).

Estilo de juego 
Takemiya es conocido por su fuseki "Doble 4" cuanto utiliza blancas, donde normalmente empieza la partida así:

A algunos jugadores aficionados les gusta Takemiya por su juego espeso cuando juega con negras. Sus aperturas sanrensei implica una gran cantidad de luchas.

La secuencia de movimientos de 1 a 8 en la esquina inferior derecha implica un joseki común que crea un moyo junto con la piedra de Q10. Takemiya normalmente juega una variación de este joseki pero ha hecho algunas innovaciones como le kosumi en respuesta a la misma aproximación en la esquina superior derecha. El resultado puede dar como resultado los movimientos de 1 a 6

Campeonatos y subcampeonatos

Enlaces externos 
 Takemiya Masaki en GoBase 
 Takemiya Masaki en Sensei's Library 
 Reseña de su libro 
 Estilo de Takemiya. ¿Es una buena opción para ti? 

Jugadores de go de Japón